Місто
 Ужгород

Об'єкти
 Ужгород (пункт контролю)
 Ужгород (аеропорт)
 Ужгород (станція)
 Ужгород (футбольний клуб)

Друковані видання
 Ужгород — друковане видання Ужгородської міської ради та виконкому.

Примітки